Certyfikat upoważnienia kryptograficznego – dokument upoważniający wytypowane osoby do dostępu do materiałów i informacji kryptograficznych. Certyfikat ten przyznawany jest po uprzednim uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa otrzymanego od właściwych służb, na wniosek dowódcy jednostki organizacyjnej.

Przypisy 

Dokumenty wojskowe
Ochrona informacji niejawnych
Certyfikacja